200 meter rygsvømning for mænd under sommer-OL 2012 fandt sted 1. og 2. august i London Aquatics Centre.

Program

Resultater

Indledende heat

Semifinaler

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Reference 

200m rygsvømning mænd